K 2000 (Knight Rider) est une série télévisée diffusée de 1982 à 1986 ;
 K 2000: The Game est un jeu vidéo basé sur la série ;
 Le K 2000 est un synthétiseur de la marque Kurzweil ;
 K 2000 est une marque fictive de  machine de musculation dans le sketch Le Culturiste de Dany Boon.

Voir aussi
Le Retour de K 2000